Lindbohm est un nom propre scandinave qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1927-2005), écrivain et mystique suédois ;
 Petteri Lindbohm (1993-), joueur finlandais de hockey sur glace ;

Patronyme scandinave
Patronyme suédois